Engels woord voor maatje of vriend:
 Duikmaatje, zie duiksport
 Maatje (sociale steun), iemand die gezelschap en steun biedt
 Iemand die achter op een motor of brommer zit:
 buddyseat, het tweede gedeelte van een zadel van een motor of brommer

Eigennamen 
 Buddy (1997), een Amerikaanse filmkomedie uit 1997
 Buddy (2003), een Noorse film uit 2003
 Buddy (jazzprijs), de hoogste jazzprijs in Noorwegen

Zie ook
 United Buddy Bears, internationale kunsttentoonstelling
 Buddi, een plaats in Indonesië
 Bud (doorverwijspagina)